Николай Торопов:
 Торопов, Николай Иванович (1828—1884) — русский врач, один из основоположников изучения малярии в России.
 Торопов, Николай Сергеевич (1910—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.